Alberto II de Brandeburgo-Ansbach (en alemán, Albrecht II. von Brandenburg-Ansbach; Ansbach, 18 de septiembre de 1620-ibidem, 22 de octubre de 1667) fue un margrave de Brandeburgo-Ansbach desde 1634 hasta su muerte.

Biografía 

Nacido en Ansbach, Alberto era el segundo hijo varón del margrave Joaquín Ernesto de Brandeburgo-Ansbach (1582-1625) y de su esposa, Sofía (1594-1651), hija del conde Juan Jorge de Solms-Laubach. A la muerte de Joaquín Ernesto, el hermano mayor de Alberto, Federico III, lo sucedió en Ansbach a partir de 1625, inicialmente bajo la tutela de su madre. Sin embargo, este murió sin descendencia en la guerra de los Treinta Años en 1634. Alberto así lo sucede, aunque de nuevo en los primeros años de su gobierno fueron bajo la tutela de su madre, asumiendo enteramente las responsabilidades de gobierno cuando termina su minoría de edad en 1639.

Con mucha habilidad diplomática, maniobró Brandeburgo-Ansbach a través de los diez últimos años de la guerra y a través de reformas administrativas, dio apoyo a los gremios y la vida cultural, y mediante una buena política de crédito promovió los inicios de la reconstrucción de posguerra. Ofreció refugio a refugiados religiosos de Austria, y en 1647 o 1662 les concedió tierras en Treuchtlingen y Berolzheim. El principal consejero de Alberto sobre esto fue su antiguo profesor Johannes Limnäus. Activo en la política del Sacro Imperio Romano Germánico, envió tropas para respaldar la guerra contra el Imperio otomano.

Un gobernante absolutista típico del barroco, murió en Ansbach en 1667. Fue enterrado en la Johanniskirche en esa ciudad.

Matrimonios y descendencia

El 31 de agosto de 1642, Alberto de Brandeburgo-Ansbach se casó en Stuttgart con Enriqueta Luisa (1623-1650), hija del duque Luis Federico de Wurtemberg-Montbéliard. Tres hijas nacieron de esta unión:

Sofía Isabel (1643-1643).
Albertina Luisa (1646-1670).
Sofía Amelia (1649-1649).

Viudo en 1650, se volvió a casar el 15 de octubre de 1651 en Oettingen con Sofía Margarita (1634-1664), hija del conde Joaquín Ernesto de Oettingen-Oettingen. Cinco hijos nacieron de esta unión:
Luisa Sofía (1652-1668).
Juan Federico (1654-1686), margrave de Brandeburgo-Ansbach.
Alberto Ernesto (1659-1674).
Dorotea Carlota (1661-1705), casada en 1687 con el landgrave Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt.
Leonor Juliana (1663-1724), casada en 1682 con el duque Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental.

Viudo de nuevo en 1664, se casó por tercera vez el 6 de agosto de 1665 en Durlach con Cristina (1645-1705), hija del margrave Federico V de Baden-Durlach . No tuvieron hijos.

Ancestros

Referencias 
  Hanns Hubert Hofmann: Albrecht V.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlín 1953, p. 163 f. (Onlinefassung)
  M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. 

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)